Periode kan henvise til flere artikler:

 Periode (svingning) – bruges inden for matematik, fysik og signalbehandling
 Periode (geologi) – en periode i Jordens geologiske historie, for eksempel triasperioden.
 Periode (periodiske system) – de vandrette rækker i det periodske system.
 Periode (musik) – et begreb i den musikalske form- og kompositionslære
 periode (ishockey) – hver af de tre afdelinger som en ishockeykamp består af
 Periode (sprog) – betegner en sammenhængende række af ord, der afsluttes med punktum
 Tidsperiode – interval mellem to hændelser